Svjetsko prvenstvo u odbojci za muškarce održava se od 1949. godine, kada je domaćin bila Čehoslovačka. Do sada je održano devetnaest prvenstva, a najuspješnija reprezentacija je Rusija zajedno sa Sovjetskom muškom odbojkaškom reprezentacijom sa šest osvojenih zlatnih odličja. Reprezentacije Brazila, Italije i Poljske bile su svjetski prvaci po tri puta.

Trenutni svjetski prvak je Poljska koja je 2018. godine obranila naslov svjetskih prvaka.

Svjetska prvenstva u odbojci za muškarce

Tablica medalja 
<center>
{| class="wikitable"
!
!Država
| align="center" bgcolor="gold" | Zlato
| align="center" bgcolor="silver" | Srebro
| align="center" bgcolor="cc9966" | Bronca
!Ukupno
|-
|<center>1.
| Rusija ( SSSR)||<center>6 ||<center>3 ||<center>3 ||12
|-
|<center>2.
| Brazil||<center>3 ||<center>3 ||<center>0 ||6
|-
|<center>3.
| Poljska||<center>3 ||<center>1 ||<center>0 ||4
|-
|<center>4.
| Italija||<center>3 ||<center>1 ||<center>0 ||4
|-
|<center>5.
| Češka ( Čehoslovačka)||<center>2 ||<center>4 ||<center>0 ||6
|-
|<center>6.
| SAD||<center>1 ||<center>0 ||<center>3 ||4
|-
|<center>7.
| Njemačka ( Istočna Njemačka)||<center>1 ||<center>0 ||<center>1 ||2
|-
| rowspan="2" |<center>8.
| Kuba||<center>0 ||<center>2 ||<center>2 ||4
|-
| Rumunjska||<center>0 ||<center>2 ||<center>2 ||4
|-
|<center>10.
| Bugarska||<center>0 ||<center>1 ||<center>4 ||5
|-
|<center>11.
| Srbija ( SR Jugoslavija,  Srbija i Crna Gora) ||<center>0 ||<center>1 ||<center>1 ||2
|-
|<center>12.
| Nizozemska||<center>0 ||<center>1 ||<center>0 ||1
|-
|<center>13.
| Japan||<center>0 ||<center>0 ||<center>2 ||2
|-
| rowspan="2" |<center>14.
| Argentina||<center>0 ||<center>0 ||<center>1 ||1
|-
| Francuska
|<center>0
|<center>0
|<center>1
|1
|-
! colspan="2" |Ukupno
!<center>19
!<center>19
!19
!57
|}

Sudionici Svjetskog prvenstva za muškarce od 1949. do 2010. godine

Izvori

Vanjske poveznice 
 FIVB službena stranica